Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 14 au .

Melinda Czink remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Québec
Sport au Québec en 2009
Tennis en septembre 2009